Созоновка (Кировоградская область) — село в Кропивницком районе Кировоградской области Украины.
 Созоновка (Одесская область) — село, относится к Ивановскому району Одесской области Украины.